Film
 Keresd a nőt – (eredeti címe: Petticoat Fever), George Fitzmaurice 1936-os amerikai filmvígjátéka
 Keresd a nőt! – (eredeti címe: Find the Lady), John Trent 1976-os kanadai filmvígjátéka 
 Keresd a nőt! – (eredeti címe: There's Something About Mary), Bobby Farrelly és Peter Farrelly 1998-as, amerikai filmvígjátéka

Televízió
Keresd a nőt! – a Született feleségek című amerikai televíziós sorozat ötödik évad hatodik részének a címe